HMS Hibernia je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hibernia (1765) 
 HMS Hibernia (1804) 
 HMS Hibernia (1863) 
 HMS Hibernia (1905)

Hibernia